Nacht der Entscheidung steht für:

 Nacht der Entscheidung (1956), deutsches Filmdrama von Falk Harnack 
 Nacht der Entscheidung – Miracle Mile, US-amerikanisches Science-Fiction-Drama (1988)

Siehe auch:
 Die Nacht der Entscheidung